A Rádio e Televisão Suíça italiana, a RSI que é o acrônimo de Radiotelevisione svizzera di lingua italiana,  empresa audiovisual pertencente ao grupo SRG SSR, cria programas em italiano para o serviço público. A sede encontra-se em Lugano.

A RSI  faz parte do grupo SRG SSR que é  composto por cinco unidades - SRF (em alemão), RTS (em francês), RSI (em italiano), RTR (em romanche), todas elas de rádio e televisão, e ainda Swissinfo .

Todos estes programas, sejam de rádio ou de televisão são todos duplicados pela internet ou telemóvel compatível.

Ligações externas
 - em italiano

Televisão da Suíça
Empresas públicas da Suíça
Rádio da Suíça